Куркін — російське прізвище. Відомі носії:
 Куркін Ігор Васильович (нар. 1949) — радянський футболіст, виступав на позиції нападника. Майстер спорту СРСР.
 Куркін Володимир Гаврилович (1942—2009) — український актор, режисер, педагог. Народний артист України (1997).
 Куркіна Раїса Семенівна (нар. 1927) — радянська і російська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1974). 

російські прізвища